Klosterkirche St. Benedikt ist der Name folgender Kirchen:

 Klosterkirche St. Benedikt (Benediktbeuern) in Deutschland
 Klosterkirche St. Benedikt (Olinda) in Brasilien